La DFB-Pokal Frauen 2016-2017 est la  de la Coupe d'Allemagne féminine.

Il s'agit d'une compétition à élimination directe ouverte aux clubs évoluant cette saison ou ayant évolué la saison passée en 1. Frauen-Bundesliga ou 2. Frauen-Bundesliga ainsi qu'aux vainqueurs de coupes régionales de la saison précédente. Elle est organisée par la Fédération allemande de football (DFB).

La finale a lieu le  au RheinEnergieStadion à Cologne.

Calendrier de la compétition

Premier tour 

Le tirage au sort a eu lieu le 15 juillet 2016.24 Les couples ont été honorés. Les huit meilleurs clubs de Bundesliga la saison dernière ont eu un match gratuit.

Seizièmes de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 8 septembre 2015 séparés en groupe sud et nord.

Huitièmes de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 15 octobre 2016.

Quarts de finale 

Le tirage au sort a eu lieu le 8 février  2017.

Demi-finales 

Le tirage au sort a eu lieu le 20 mars  2017.

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe d'Allemagne féminine de football
 Championnat d'Allemagne féminin de football  2016-2017

Liens externes 
  coupe d'Allemagne sur dfb.de

2016-2017
Coupe F
Allemagne F